Габон принимал участие в летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в первый раз за свою историю. Страну представлял один боксёр — Жозеф Мбурукунда, ставший первым в истории габонцем, принявшим участие в Олимпийских играх. Он проиграл в первом же бою в категории до 57 кг.

Бокс 

Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
1970-е годы в Габоне